Vladímir Pávlovich Paléi fue un poeta ruso, primo del zar Nicolás II.

Datos personales 

Nacido en San Petersburgo el 9 de enero de 1897, hijo del Gran Duque Pablo Aleksándrovich de Rusia y de Olga Valeriánovna von Pistohlkors (apellido de nacimiento: Karnóvich), que más tarde recibió el título de Princesa Paléi. En 1904 el gobierno de Baviera le concedió el título de Conde de Hohenfelsen. Pasó sus primeros años en París, ya que a sus padres no se les permitía regresar a Rusia.

Estudios y carrera militar 

En 1908 fue enviado a estudiar en el Cuerpo de Pajes (:en:Page Corps), aristocrática academia militar de San Petersburgo dirigida por su tutor, el coronel Alexander Fenoult. Vivió en su casa como miembro de su familia, en el Palacio Vorontsov, sede de la academia militar de élite. En 1914, cuando ya sus padres estaban residiendo nuevamente en Rusia, fue llamado a servir en el Ejército ruso en la Primera Guerra Mundial. Por su valentía en acción fue condecorado con la Orden de Santa Ana.

Obra literaria 

Vladímir Paléi, además de tener talento para la música y la pintura, alrededor de los trece años empezó escribir versos con creciente maestría. 

A principios de 1915 realizó una magistral traducción al francés la obra dramática en verso del Gran Duque Constantino Konstantínovich (que firmaba bajo el pseudónimo K.R., Konstantín Románov) El Rey de Judea. En agosto de 1915 recibió el título de Príncipe Paléi. 

En agosto de 1916, mientras todavía estaba en el ejército, se publicó su primer libro de versos. La obra se publicó con el modesto título de Sbórnik (Selección). Fue una edición elegante, con grabados iluminados, y el producto de su venta se destinó a las obras de caridad patrocinadas por la Emperatriz Alejandra Fiódorovna. El volumen incluía ochenta y seis poemas, escritos entre 1913 y 1916. Las composiciones versaban sobre múltiples temas –el amor, la naturaleza, la mitología, la música, las artes, el teatro, la familia, los amigos, el patriotismo, la guerra… La obra revelaba un fuerte apego a las mejores tradiciones de los más famosos poetas rusos, tales como Aleksandr Pushkin, Apolón Máikov y Alekséi Konstantínovich Tolstói, pero además mostraba influencia de los simbolistas y el uso frecuente de la personificación de objetos para expresar sentimientos. Las fuertes y puras creencias religiosas del autor también se manifestaron en varios de los poemas de la Selección, vinculadas con temas tales como la oración, el pecado, el arrepentimiento y la vida eterna. 

Algunos periódicos de Petrogrado publicaron comentarios sobre la obra. El autor de uno de ellos, F. Bátiushkov, criticó la influencia que en la poesía de Paléi parecía tener la de K. R., que parecía considerar un tanto anticuada, pero también señaló lo refrescante de la obra del joven autor y expresó que su talento podía desarrollarse y hacer más fuerte el tronco. 

El 3 de abril de 1918, víspera de su marcha al exilio, apareció su segunda Selección de poemas, impresa en la tipografía de la séptima compañía del Regimiento Izmáilovski. Contenía ochenta y cinco composiciones, treinta y siete escritas en 1916 y el resto en 1917. La mayoría de estos poemas eran obras cortas, con la notable excepción de Sueño y máscara, escrito entre junio y octubre de 1916 Fue una edición pequeña, de solamente trescientos ejemplares. Debido a las circunstancias políticas, el libro pasó totalmente inadvertido y no se publicó ningún comentario sobre él.

Como los de la primera Selección, estos nuevos poemas versaban sobre diversos temas, tales como el amor, la fe, la Guerra Mundial, la familia del poeta, la naturaleza, la mitología, los recuerdos de Francia y la admiración de Paléi por autores como Pushkin, Paul Verlaine y Rabindranath Tagore. Unos cuantos, como Gran Ayuno, escrito en marzo de 1917, describían la problemática atmósfera imperante desde la caída de la dinastía, y los ruegos del joven poeta al Todopoderoso: “¡Oh, permíteme levantarme de nuevo con entusiasmo, / permíteme ver en el vecino algo distinto de la mentira, / permíteme amar y permíteme estar preparado / cuando sea llamado hacia Ti! ”

Dejó varias obras inéditas en ruso, francés e inglés, aunque la mayor parte de lo que escribió durante su exilio se perdió. En 1996 se publicó en Moscú un volumen con gran parte de sus poesías en ruso, dos obras teatrales y algunos otros de sus escritos.

Exilio y asesinato 

La Revolución de febrero de 1917 obligó a Vladímir Paléi abandonar el ejército y durante poco más de año permaneció junto a sus padres en Petrogrado, dedicado fundamentalmente a escribir. Aunque teóricamente existía un régimen de libertad de prensa, en agosto y septiembre de ese año estuvo bajo arresto domiciliario junto con sus padres y hermanas, por haber satirizado en su poema Susurro de espejos al Presidente del Gobierno Provisional Ruso, Aleksandr Kérenski.

A fines de marzo de 1918 el gobierno bolchevique de Petrogrado decidió exiliarlo a Viatka, con varios miembros de la familia imperial. Las autoridades soviéticas le ofrecieron eludir el exilio si firmaba un documento repudiando a su padre, pero rechazó indignado la oferta. 

Después de una breve estadía en Viatka, el poeta fue enviado a Ekaterinburgo y finalmente a Alapáyevsk, en cuyas vecindades fue ejecutado por los bolcheviques de la localidad, en la madrugada del 18 de julio de 1918, a la edad de 21 años. Junto con él fueron asesinados su tía la Gran Duquesa Isabel Fiódorovna, sus primos el Gran Duque Sergio Mijáilovich Románov y los príncipes Iván Konstantínovich, Constantino Konstantínovich e Ígor Konstantínovich Románov, la religiosa del Convento de Santa Marta y Santa María de Moscú Varvara Yákovleva y el secretario del Gran Duque Sergio, Fiódor Semiónovich Rémez. Los nueve han sido beatificados por la Iglesia Ortodoxa Rusa como mártires. 

Poetas de Rusia del siglo XX
Escritores de Rusia del siglo XX
Romanov
Nacidos en San Petersburgo